Yang Wei peut faire référence à :
 Yang Wei, une joueuse chinoise de badminton née en 1979 ;
 Yang Wei, un gymnaste chinois né en 1980 ;
 Yang Wei-Ting (1994-), un athlète taïwanais, spécialiste du 110 m haies.